1960 Голяма награда на Франция е 10-о за Голямата награда на Франция и шести кръг от сезон 1960 във Формула 1, провежда се на 3 юли 1960 година на пистата Реймс близо до град Реймс, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция